Конвой Рабаул – Палау (01.05.43 – 08.05.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи транспортних суден із Рабаулу на острові Нова Британія (головна передова база японців у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї) до важливого транспортного хабу на заході Каролінських островів Палау.  

До складу конвою увійшли транспорти Тойу-Мару, Тойо-Мару, Тейкай-Мару, Тайрін-Мару та Мілан-Мару. Ескорт складався із мисливців за підводними човнами CH-16 та CH-22 (CH-16 супроводжував транспорти лише частину маршруту, після чого відділився та повернувся до Рабаулу в той же день, коли конвой досягнув Палау).

1 травня 1943-го судна вийшли з Рабаулу та попрямували на північний захід. Хоча на комунікаціях  архіпелагу Бісмарка діяли американські підводні човни, на цей раз конвою вдалось пройти без перешкод та 8 травня він прибув до Палау.

Примітки 

Рабаул 5